Der Chinese steht für:

 Der Chinese (Glauser), Roman aus dem Jahr 1937 von Friedrich Glauser
 Der Chinese (Lauterbach), Theaterstück von Benjamin Lauterbach
 Der Chinese (1978), deutsch-schweizerischer Spielfilm von Kurt Gloor
 Der Chinese (Mankell), Roman aus dem Jahr 2008 von Henning Mankell
 Der Chinese (2011), deutsch-schwedisch-österreichischer Fernsehfilm

Siehe auch:
 Chinese
 Die Chinesin